Martina Navrátilová e Betty Stöve hanno battuto in finale Renée Richards e Betty-Ann Dent 6-1, 7-6.

Teste di serie

 Martina Navrátilová /  Betty Stöve (Campionesse)
 Linky Boshoff /  Ilana Kloss (secondo turno)
 Helen Cawley /  Joanne Russell (secondo turno)
 Françoise Dürr /  Virginia Wade (quarti di finale)

 Lesley Charles /  Sue Mappin (quarti di finale)
 Kerry Reid /  Greer Stevens (semifinali)
 Regina Maršíková /  Pam Teeguarden (primo turno)
 Mona Guerrant /  Ann Kiyomura-Hayashi (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

US Open 1977